

Biologie 
 Sibon est un genre de serpents de la famille des Colubridae.

Patronyme 

 Anne-Laure Sibon (née en 1983) est une chanteuse française.
 Gerald Sibon (né en 1974) est un footballeur néerlandais.
 Guy-Albert Sibon, homme politique malgache